Фаєтт — округ (графство) у штаті Алабама, США.
 Фаєтт — округ (графство) у штаті Айова, США.
 Фаєтт — округ (графство) у штаті Джорджія, США.
 Фаєтт — округ (графство) у штаті Західна Вірджинія, США.
 Фаєтт — округ (графство) у штаті Іллінойс, США.
 Фаєтт — округ (графство) у штаті Індіана, США.
 Фаєтт — округ (графство) у штаті Кентуккі, США.
 Фаєтт — округ (графство) у штаті Огайо, США.
 Фаєтт — округ (графство) у штаті Пенсільванія, США.
 Фаєтт — округ (графство) у штаті Теннессі, США.
 Фаєтт — округ (графство) у штаті Техас, США.

Див. також 
 Лафаєтт (округ)